Příjmení Haig nosí více významných osobností:

 Al Haig (1922–1982) – americký jazzový klavírista
 Alexander Haig (1924–2010) – armádní generál Armády Spojených států
 Douglas Haig (1861-1928) – britský polní maršál, velitel během první světové války
 Georgina Haig (* 1985) – australská filmová a televizní herečka

Externí odkazy